Zwartenhoek (Terneuzen), een buurtschap in de Nederlandse gemeente Terneuzen
 Polder Zwartenhoek, een voormalig waterschap in de Nederlandse gemeente Monster